L'expression Viva Maria peut faire référence à :
  Viva María !, un film  de Louis Malle réalisé en 1965.
 Viva Maria, l'insurrection sandefiste anti-napoléonienne en Italie entre  1799 et 1800.